Гульчехра Сулаймони (; ,  — ) — таджикская и советская , член Союза писателей СССР (с 1957), , лауреат Государственной премии Таджикистана имени Рудаки (1977).

Биография 
Дочь Пейрава Сулеймани, поэта, реформатора традиционной таджикской поэтической метрики.

В 1943 году окончила женское педагогическое училище в Бухаре, затем в 1947 году завершила учёбу в Бухарском педагогическом институте. Некоторое время преподавала в средних школах города. Через год переехала в Душанбе, где преподавала таджикский язык и литературу в педагогическом училище.

Затем работала в государственном издательстве. В 1951 году назначена заведующей отделом детского издания «Пионери Точикистон» (ныне «Анбоз»), в 1952 году — заведующей отделом журнала «Машъал». С 1954 года руководила отделом детской литературы Таджикского государственного издательства.

В 1960—1970-х годах работала заведующей отделом литературного журнала «Садои Шарк», заведующей отделом детской литературы республиканского издательства «Маориф» и более десяти лет — в качестве заместителя главного редактора общественно-политического журнала «Занони Точикистон» («Женщины Таджикистана»).

Скончалась 5 апреля 2003 года, похоронена на кладбище «Сари Осиё».

Творчество 
Дебютировала в 1946 году.

Сыграла большую роль в развитии таджикской детской поэзии второй половины XX века.
Г. Сулаймони — детская поэтесса, которую называют «таджикской Агнией Барто» — она автор многих добрых и хороших стихов для детей, которые знают наизусть не одно поколение Таджикистана. Из под её пера вышло 20 поэтических сборников, из которых 15 — посвящены детям.

В 1976 году за сборники стихотворений «Себи Хубон» («Яблоко Хубон») и «Чил кокули бозигар» («Сорок игривых косичек») она стала первым лауреатом Государственной премии им. Рудаки среди детских писателей республики. За неутомимую общественную деятельность и большие заслуги в развитии таджикской литературы была награждена орденом «Дружбы народов», а также удостоена почётного звания «Народный поэт Таджикистана».

Занималась переводами на таджикский язык цикла стихотворений из творчества известных литераторов разных народов мира и ознакомила таджикских читателей с художественными достижениями народов зарубежных стран. В частности, читатели в её переводах узнали поэзию Агнии Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Эди Огнецвет, Сильвы Капутикян, Янины Дягутите, Хонумона Алибейли, Куддуса Мухаммади, Каюма Тангрыкулиева и многих других.

Награды 
 Орден Дружбы народов
 Медаль «За трудовую доблесть» (7 марта 1960 года) — в ознаменование 50-летия Международного женского дня и отмечая активное участие женщин Советского Союза в коммунистическом строительстве и их заслуги перед Советским государством по воспитанию молодого поколения, за достижение высоких показателей в труде и плодотворную общественную деятельность.
  (1976)
 Государственная премия Таджикистана имени Рудаки (1977)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Таджикской ССР

Избранные произведения 
 «Имрӯз ид» («Сегодня праздник», 1957),
 «Ду бех олу» («Два саженца сливы», 1962),
 «Наргис» (1966),
 «Чархофалак» («Карусель», 1971),
 «Аспак» («Конек», 1972),
 «Чил кокули бозигар» («Сорок игривых косичек», 1973),
 «Себи хубон» («Яблоко Хубон», 1974),
 «Шаддаи марҷон» («Коралловая нить», 1976),
 «Илҳом» («Вдохновение», 1977),
 «Рангинкамон» («Радуга», 1979),
 «Ниҳол» («Саженец», 1979),
 «Айёми гулу лола» («Пора цветения тюльпанов», 1982),
 «Таронаҳои офтобӣ» («Солнечные песни», 1984),
 «Куртаи чакан» («Платье чакан»,1989),
 «Сичароғ» («Тридцать фонарей», 1989),
 «Лолаҳои дасти ман» («Тюльпаны моих рук», 1998)
 «Хазинаи Мадина» («Сокровищница Мадины»),
 «Ҷомаи сангин»(«Каменный халат»),
 «Қиссаи хирсак» («Приключение мишки»),
 «Нарав, тирамоҳ» («Осень, не уходи») и др.

Ряд её сборников стихов переведен на русский, украинский, молдавский, узбекский, белорусский, казахский и другие языки и опубликован в Москве, Минске, Киеве, Кишинёве, Алма-Ате, Ташкенте и других городах.

Примечания

Ссылки 
 Гульчехра Сулаймони и её роль в развитии таджикской детской поэзии

Лауреаты Государственной премии Таджикистана имени Рудаки
Таджикские поэты
Народные поэты Таджикистана
Члены Союза писателей СССР
Детские поэты
Похороненные на кладбище «Сари Осиё» (Душанбе)